Dans le décor de campagne du Monde de Faucongris pour le jeu de rôle Donjons et Dragons, Grandes Migrations est le terme général employé pour décrire les migrations des populations œridiennes et suelloises qui arrivent en Flannæsse depuis l'Œrik occidental, sous la pression du grand conflit entre les Empires baklunis et suellois qui se termina par les "Cataclysmes Jumeaux". Le passage de ces milliers de réfugiés déplaça et détruisit la plus grande partie des tribus flannæs locales et façonna la Flannæsse moderne.

Histoire
En l'an -457 AC, les tribus œridiennes commencèrent à migrer vers l'est de la région aujourd'hui appelée Ull, repoussées au nord et à l'est par les immenses hordes d’humanoïdes sauvages employés comme mercenaires par les Suellois et les Baklunis. Un certain nombre de Suellois, fuyant un empire de plus en plus chaotique, franchirent le Col de Kendeen dans le sud des Brumes Cristallines (aujourd'hui les Fournaises de l'Enfer) et se dispersèrent dans toutes les directions, entrant en conflit ouvert avec les Flannas indigènes de ces terres orientales, ainsi qu'avec les migrants œridiens. Dans la plupart des cas, les belliqueux Œridiens vainquirent aussi bien les Suellois que les Flannas et les repoussèrent en périphérie de la Flannæsse, dans les contrées sauvages.

Un grand nombre d’humanoïdes suivit dans le sillage des hordes migrantes, infestant la Flannæsse d'une brutalité et d'une violence qui l'avaient jusque-là épargné.

Les hostilités ouvertes entre factions migrantes persistèrent cependant deux siècles, avec toutefois de notables poches de coopération entre Suellois et Œridiens en des endroits comme la Vallée du Sheldomar. Quatre des clans suellois parmi les plus puissants parvinrent jusqu'à la Péninsule thilonienne, où ils restèrent isolés pendant des centaines d'années. Les Suellois furent pour la plupart repoussés jusqu'aux confins méridionaux de la Péninsule de Tilvanot, la Jungle d'Amédio, les Duxchan et l'Hepmonésie. Les Œridiens eurent généralement le dessus dans leurs conflits avec les Suellois, entre autres grâce à leur amitié avec les Elfes, les Gnomes, les Nains et les Halfelins de Flannæsse, sans parler des Flannas eux-mêmes.

La tribu œridienne la plus puissante, la tribu des Ærdis, s'installa dans le pays à l'est du Lac aux Profondeurs Inconnues et fonda le royaume d'Ærdie, qui allait devenir le Grand-Royaume. La formation de l'Ærdie est généralement considérée comme marquant la fin de la période des Grandes Migrations.

Tribus, maisons et entités politiques de la périodes des Migrations 
Les entités politiques suivantes existaient au moment des Grandes Migrations.

Royaumes 
 Baronnie de Lum le Fou (Œridiens);
 Royaume de Tuerny l'Impitoyable (Œridiens).

Tribus œridiennes 
 Ærdis

Maisons suelloises 
 Maison Néhéli
 Maison Rhola

Notes et références 

 Gygax, Gary, "World of Greyhawk Fantasy Game Setting" (TSR, 1983).
 Holian, Gary, Erik Mona, Sean K Reynolds, et Frederick Weining, "Living Greyhawk Gazetteer" (Wizards of the Coast, 2000).
 Sargent, Carl, "From the Ashes" (TSR, 1992).
 Sargent, Carl, "Ivid the Undying" (TSR), disponible en ligne: 

Greyhawk